Codex Carolinus ist die Bezeichnung folgender mittelalterlicher Handschriften:

 Codex Carolinus (Wolfenbüttel), ein Palimpsest des 8. Jahrhunderts unter Wiederverwendung mehrerer älterer Handschriften, darunter einer gotisch-lateinischen Bibelhandschrift
 Codex epistolaris Carolinus, eine Sammlung von Papstbriefen an karolingische Herrscher aus dem 8. Jahrhundert